Abell 1835 — скупчення галактик в каталозі Abell. Цей кластер дає можливість астрономам бачити інші далекі галактики, що розташовані позаду нього, завдяки ефекту гравітаційної лінзи. Кластер Abell 1835 віддаляється від нас зі швидкістю 75 900 км/с.

У 2004р, одну з галактик Abell 1835 IR1916 лінзовану цим кластером було оголошено найвіддаленішою галактикою з будь-коли спостережених, проте ці дані не було підтверджено іншими дослідниками.

Примітки

Посилання 
Каталог NASA позагалактичних об'єктів

Див. також
Abell 2667
Abell 2218
Abell 370
Об'єкти з каталогу Абеля

Скупчення галактик
Діва (сузір'я)
1835